Keitel è un cognome che può riferirsi a:
Wilhelm Keitel (1882-1946), feldmaresciallo tedesco nella seconda guerra mondiale
Harvey Keitel (1939), attore statunitense